Пандульф, Пандольф:

 Персоналии
 Пандульф Пизанский (; ?—1138) — итальянский кардинал-дьякон. Племянник кардинала Уго д’Алатри.
 
 Пандульф I (князь Беневенто) Железная Голова (; ?—981) — князь Беневенто и Капуи (943/944—981), герцог Сполето (967—981), князь Салерно (977/978—981).
  — сеньор Римини (1317—1326).
 
 Пандульф II (князь Салерно) (; ?—982) — князь Салерно (977—981).
 Пандульф II (князь Беневенто) Старый, Пандульф III (?—1014) — князь Беневенто (981—1014), князь Капуи (1007—1014).
 Пандульф II (князь Капуи) Чёрный или Молодой — князь Капуи (1007—1022).
 Пандульф IV (986—1050) — князь Капуи (1016—1022, 1026—1038 и 1047—1050). Прозван «Волком из Абруцци».
 Пандульф VI (?—1057) — князь Капуи (1050—1057).

См. также 
 Пандольфини, Франческо (; 1833—1916) — итальянский певец (баритон). Отец певицы Анджелики Пандольфини.
 Ландульф (значения)